Свечина — женская форма фамилии .
 Свечина, Надежда Ивановна (более известна под фамилией Мердер; 1839—1906) — русская писательница, автор многочисленных романов, повестей, рассказов, очерков.
 Свечина, Софья Петровна (урождённая Соймонова; 1782—1857) — фрейлина, писательница, хозяйка литературного салона в Париже, одна из наиболее влиятельных русских католиков XIX века.